Maurice es un nombre de persona francés e inglés, equivalente al «Mauricio» en español. Se puede referir a:

 Nombre en francés de Mauricio, país africano.
 Maurice (novela), novela de E. M. Forster publicada en 1971.
 Maurice (película), filme dirigido por James Ivory en 1987.

fr:Maurice (prénom)